CPN steht für
 die Fluggesellschaft Caspian Airlines (ICAO-Code)
 das Colored Petri Net, siehe Farbiges Petri-Netz
 die Communist Party of Nigeria, eine kommunistische Partei in Nigeria
 die Communistische Partij van Nederland, eine ehemalige Partei in den Niederlanden
 den ehemaligen polnischen Mineralölproduzenten Centrala Produktów Naftowych, siehe PKN Orlen
 das Conflict Prevention Network, 1997 von der Europäischen Kommission und dem Europaparlament gegründet

cpn steht für:
 Cherepon (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

Abkürzung